Mount Bolton ist der Name folgender Berge:

in Antarktika:
 Mount Bolton (Antarktika) im Marie-Byrd-Land

in Australien:
 Mount Bolton (Tasmanien) auf Tasmanien
 Mount Bolton (Victoria) in Victoria

in Kanada:
 Mount Bolton (Alberta) in Alberta
 Mount Bolton (British Columbia) in British Columbia
 Mount Bolton (Nunavut) in Nunavut

in Neuseeland:
 Mount Bolton (Neuseeland) in Marlborough